Ел Отоњо има више значења:

 Ел Отоњо (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Отоњо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику